

Собокленщ — село в гміні Йонець Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Собокленщ — село в гміні Сонськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства